Ла Чилана има више значења:

 Ла Чилана (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Чилана (Санто Доминго Чивитан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику